Омуралиев — киргизская фамилия.

Известные носители 
 Омуралиев, Бакы (1932—2003) — киргизский и советский актёр, драматург, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР.
 Омуралиев, Кенжебек Байжанович (род. 1967) — киргизский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира.
 Омуралиев, Кубанычбек Касымович (род. 1960) — киргизский дипломат. Генеральный секретарь Организации тюркских государств.
 Омуралиев, Таалайбек Барыктабасович (род. 1965) — генерал-майор, министр обороны Киргизской Республики (с 2011).
 Омуралиев, Эсенгул Касымович (1950—2018) — киргизский государственный деятель и дипломат, заместитель премьер-министра Республики Кыргызстан (1990—2000).